Вице-лантрод  () — заместитель главы правительства Аландских островов — автономной, шведскоязычной провинции в Финляндии.

В настоящее время вице-лантрод (вице-премьер) —  (с 2019).

Список вице-премьеров Аландских островов

Примечания

Ссылки 
 Правительство Аландских островов
 Парламент Аландских островов

Политика Аландских островов